Plusieurs navires de la Marine française se sont appelés Impétueux :
 L', un vaisseau de 74 canons de la classe Téméraire lancé en 1787 et capturé par la Royal Navy en 1794 ;
 L', un vaisseau de 74 canons de la classe Téméraire lancé sous le nom de Brutus en 1803 et renommé cette même année. Il est perdu en 1806 ;
 , un chasseur de sous-marin de classe PC-461 cédé par l'US Navy en 1950.

Nom de bateau de la Marine française